Por Fugaku pode estar à procura de:

Pessoas 
Fugaku Uchiha, personagem fictício de Naruto

Outros 
3996 Fugaku, asteroide
Nakajima G10N, projeto japonês de um bombardeiro
Fugaku (supercomputador)

Desambiguação